Henryk Denhoff (*ok. 1585 †1659) – syn Krzysztofa, sekretarz królewski 1614, kasztelan derpski 1644, wojewoda parnawski od 1646.
 Henryk Denhoff, syn Hermana, marszałka księcia Kurlandii i Jadwigi von Osten Sacken; wnuk Krzysztofa Denhoffa, bratanek Henryka, wojewody parnawskiego.
 Henryk Denhoff (*1647 †1710) – syn poprzedniego, major wojsk koronnych, mąż Katarzyny baronowej Kettler, ojciec Zygmunta, pułkownika wojsk koronnych i Fryderyka Józefa (†1723), pułkownika wojsk litewskich, podczaszego litewskiego 1712, starosty golubskiego, grybowskiego, guzowskiego, mrzygłodzkiego, dembowieckiego.
 Henryk Denhoff (†po 1626); sekretarz królewski 1618, starosta dyneburski, syn Ottona, zmarłego w 1625 r.
 Henryk Denhoff (pułkownik) (†ok. 1667) – syn poprzedniego, pułkownik wojsk koronnych cudoziemskiego autoramentu 1626, starosta starogardzki (1636-1646), zedzyński.
 Henryk Denhoff (†po 1697) – bratanek poprzedniego, syn  Teodora, podkomorzego koronnego; starosta urzędowski.
 Henryk Denhoff (właśc. Dönhoff) – brat Gerarda, Ernesta,  Krzysztofa, Ottona i Teodora Denhoffów (XVI/XVII w.).